Station Zeebrugge-Dorp
Station Zeebrugge-Strand
Station Zeebrugge-Vorming